Westerbork se poate referi la:

Locuri 
 Westerbork, un sat din Olanda
 Lagărul de tranzit Westerbork, un lagăr de tranzit nazist situat în apropierea satului Westerbork

Alte utilizări 
 Observatorul radio Westerbork, un interferometru aflat lângă Westerbork

Dezambiguizare